Bead Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bead Mountain (Nebraska)
 Bead Mountain (Texas)